

Personen
 Casier (geslacht), Belgische adel
 Jean Casier (1820-1892), een Belgische industrieel
 Jean Casier (1908-2008), een Belgische baron, oud-voorzitter van de Koninklijk Waregems Koersvereniging die Waregem Koerse organiseert.
 Philippe Casier, baron en zoon van Jean Casier, huidig voorzitter Koninklijke Koersevereniging, erevoorzitter van Landelijk Vlaanderen
 Joseph Casier, glasschilder uit Gent

Plaatsen
 Casier (plaats), een plaats in Italië
 Het Park Casier, een park te Waregem

Kastelen
 Kasteel Casier (Waregem), gelegen in Park Casier te Waregem
 Kasteel Casier (Nokere), gelegen te Nokere